Tenisový turnaj WTA Internationaux de Strasbourg 2012 se konal ve dnech 19. až 26. května ve francouzském Štrasburku na otevřených antukových dvorcích. Řadil se do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Sabine Lisická (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová (vítězka)
  Maria Kirilenková (1. kolo, skreč)
  Anabel Medinaová Garriguesová (čtvrtfinále)
  Mona Barthelová (1. kolo)
  Marina Erakovicová (1. kolo)
  Klára Zakopalová (odstoupila)
  Tamira Paszeková (2. kolo)
  Aleksandra Wozniaková (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Alizé Cornetová
  Sabine Lisická
  Virginie Razzanová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Lauren Davisová
  Mirjana Lučićová
  Alexandra Panovová
  Anastasija Sevastovová
  María José Martínezová Sánchezová – jako šťastná poražená
  Mandy Minellaová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
  Flavia Pennettaová (zranění zápěstí)
  Klára Zakopalová (onemocnění)
  Jelena Vesninová (zranění zápěstí)

 Skreč 
z dvouhry
  Maria Kirilenková (zranění pravého hlezna)
  Anastasija Sevastovová (zranění bederní krajiny zad)
ze čtyřhry
  Alberta Briantiová (zranění lýtka)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=1/WC
|RD1-team01= S Lisicki
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= P Parmentier
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= E Baltacha
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=0
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= S Foretz Gacon
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=LL
|RD1-team05= M Minella
|RD1-score05-1=63
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= L Hradecká
|RD1-score06-1=77
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= A Panova
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=79
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=5
|RD1-team08= M Barthel
|RD1-score08-1=3
|RD1-score08-2=67
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=4
|RD1-team09=

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (finále)
  Olga Govorcovová /  Klaudia Jansová-Ignaciková (vítězky)'''
  Mandy Minellaová /  Pauline Parmentierová (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Sie Su-wej ''(semifinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2012